Tobermory kan syfta på:

Kanada 

 Tobermory (ort i Kanada), Ontario,

Storbritannien 

 Tobermory (ort i Storbritannien), Skottland, Argyll and Bute,